Людмила Римовна Фионова (15 апреля 1952, Харьков, Украинская ССР, СССР) – советский и российский ученый в области информационных технологий в образовании и документационного обеспечения управления. Доктор технических наук, профессор. Действительный член Академии информатизации образования. Заслуженный работник высшей школы РФ (2012). Заведующая кафедрой «Информационное обеспечение управления и производства» (с 1986 г.). Декан Факультета вычислительной техники Пензенского государственного университета (с 2010 г.).

Биография 
Родилась 15 апреля 1952 года в г. Харькове.

В 1974 году окончила Пензенский политехнический институт по специальности «Конструирование и производство электронно-вычислительной аппаратуры (ЭВА)». С 1974 по 1979 гг. обучалась в аспирантуре ППИ по специальности «Системы автоматизированного проектирования и автоматизация технологической подготовки производства».
В 1996 обучалась на курсах Британского объединенного экзаменационного совета, получен международный диплом практического преподавателя в области администрирования бизнеса.
В 2005 году закончила факультет экстерната и международных отношений Пензенского государственного университета по специальности «Документоведение и документационное обеспечение управления».
С 1974 года работает в ПГУ. Прошла путь от инженера, ассистента до профессора, заведующего кафедрой и декана факультета.
С 1986 г. – заведующий кафедрой «Информационное обеспечение управления и производства». В 2010 г. утверждена в должности декана Факультета вычислительной техники ПГУ.

Научная деятельность 
В 1980 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме: «Разработка и исследование алгоритмического метода проектирования топологии многокристальных гибридных микросборок в автоматизированной системе конструкторского проектирования». В 2009 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук по теме: «Адаптивное управление в системе непрерывного образования на основе компетентностного подхода (на примере сферы документационного обеспечения управления».

По инициативе Л.Р. Фионовой в рамках подготовки к открытию специальности «Документоведение и ДОУ» был образован Учебный центр Объединенного Экзаменационного Совета (ОЭС) Великобритании при ПГУ. С 2005/2006 учебного года Учебный центр ОЭС признан одним из лучших в России.
В 2016, 2017 и 2019 годах организатор Всероссийской студенческой олимпиады по направлению «Документоведение и архивоведение».
С 2001 года по настоящее время под руководством Фионовой Л.Р. (она – председатель оргкомитета) проводится ежегодная международная научно-практическая конференция «Современные технологии документооборота в бизнесе, производстве и управлении».
С 2007 года по настоящее время Фионова Л.Р. как член жюри принимает участие в организации областного конкурса профессионального мастерства «Кадровое дело», является членом конкурсной и аттестационной комиссий Правительства Пензенской области.

Профессор Л.Р. Фионова является инициатором внедрения в учебный процесс новых информационных технологий и лично разработала 7 электронных пособий по читаемым курсам, прошедших регистрацию в Российском фонде алгоритмов и программ.
Является с 2020 года экспертом конкурса «Золотые имена высшей школы» Межрегиональной общественной организации «Лига Преподавателей Высшей Школы».
Является научным руководителем аспирантуры по специальности «05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах».
Под руководством Фионовой Л.Р. подготовлено 15 магистерских диссертаций по магистерской программе «Документационное обеспечение управления электронного правительства».

Избранные публикации 
Автор свыше 400 публикаций, в том числе 6 монографий (из них 2 без соавторов), 22 учебных пособия (5 из которых имеет гриф УМО).
 Фионова, Л. Р. Адаптация в конструкторско-технологических САПР электронной аппаратуры : монография / Л. Р. Фионова. – Пенза : Изд. Пенз. гос. техн. ун-та, 1994. – 118 с.
 Фионова, Л. Р. Адаптивная система непрерывного образования в сфере ДОУ на основе компетентностного подхода : монография / Л. Р. Фионова. – Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2009. – 172 с.
 Фионова, Л. Р. Грамотное управление документами - основа эффективного управления // Теория и практика общественного развития : Междунар. науч. журн. №6 / гл. ред. В.Л. Харсеева – Краснодар : ООО Издательский дом «ХОРС», 2014. С. 115-120. ISSN 1815-49-64
 Фионова, Л. Р. Компетентностный подход к созданию электронной образовательной среды для подготовки специалистов по управлению документами // Дистанционное и виртуальное обучение. 2015. № 10 (100). С. 36-45.
 Фионова, Л. Р. Документационное обеспечение управления государственной службой: учеб. / Л. Р. Фионова. – 2-е изд., испр. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. – 134 с.
 Фионова Л.Р.  Освоение профессиональных компетенций в сфере документационного обеспечения управления: учеб. / Л.Р. Фионова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. – 200 с.
 Fionova L. and K. Learning Management System for the Development of Professional Competencies // Springer International Publishing Switzerland 2015 A. Kravets et al. (Eds.): CIT&DS 2015, CCIS 535, pp. 791–801, 2015.
 Fionova L. and K. Tools For Data Mining And Secure Transfer In The Wsn For Energy Management // International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 10, Number 15 (2015) p.p. 35373-35381.
 Fionova L. and K. The Integration  of Same E-Technologies for Solving Complex Problem in Subject of World State// Handbook of Research on Estimation and Control Techniques in E-Learning Systems : IGI Global. 2016. P.603-614. ISSN: 2326-8905; eISSN: 2326-8913
 Фионова, Л.Р. option=com_flexicontent&view=items&id=4501 К вопросу повышения эффективности применения информационных технологий в органах власти /Л.Р. Фионова// Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2017. - № 7.
 Фионова, Л.Р.  Построение модели профессионального стандарта для автоматизации разработки должностных инструкций // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. Научный журнал №3(18)
 Фионова, Л.Р. Управление подготовкой специалистов сферы информационных технологий на основе профессиональных стандартов // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. 2018. № 3 (43). С. 47-59.
 Фионова Л.Р.  Алгоритм разработки блок-схем для административных регламентов // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2019. - № 2.
 Fionova L. and K. To the question of development of normative legislative base in the field of registration of acts civil status// Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XVII. -2020. -  № 1.

Награды 
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2000);
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2012);
 Почетный знак Законодательного Собрания Пензенской области;
 Знак «За заслуги в развитии города Пензы» (2013);
 Медаль «В память 350-летия г. Пензы» (2013);
 Звание «Заслуженный работник образования Пензенской области» (2017);
 Звание победителя Всероссийского проекта «Золотые Имена Высшей Школы» (2019).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте кафедры ИНОУП ПГУ
 Информационный портал «PenzaDays.RU»
 Фионова Людмила Римовна. Список публикаций на портале eLIBRARY.ru 

Преподаватели Пензенского государственного университета
Выпускники Пензенского университета
Программисты России
Награждённые Памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы»
Доктора технических наук